El Instituto Nacional de Estadística y Censos es una institución de varios países hispanoamericanos:
 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina;
 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica;
 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador;
 el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá;
 el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) de Nicaragua, denominado Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) hasta 2007.